Orm kan syfta på:

 Ormar – en underordning i ordningen fjällbärande kräldjur.
 Ormgift –  modifierat saliv som tillverkas av speciella körtlar hos vissa ormarter
 Ormvin – en alkoholhaltig dryck som produceras genom att lägga i hela ormen i risvin eller alkohol gjord av korn

Förkortningar
 ORM – Object/Relational Mapping, system som konverterar databastabeller
 Orm (IACC) – en tidigare svensk International America's Cup Class -båt

Personer
 Edvard Orm (1670–1735), en svensk konterfejare och målare
 Orm Barröskald (900-talet), isländsk skald
 Orm Steintorsson (900/1000-talet), isländsk skald
 Orm oframe (700/800-talet), skald enligt Skáldatal

Kultur
 Orm (musikalbum) – studioalbum från 2006 av Sågskära
 Orm (zodiak) – zodiakdjur inom kinesisk astrologi
 Röde Orm – äventyrsberättelse i två delar av Frans G. Bengtsson
 Röde Orm (musikgrupp) – en musikgrupp som spelar vikingarock
 Svarte Orm – tv-serie från BBC
 Runorm – en bindning på runstenar

Se även 
 Ormen
 Ormen Långe